Mariquina kan syfta på:

Chile 

 Mariquina (kommun i Chile), Región de Los Ríos, Provincia de Valdivia,

Filippinerna 

 Marikina, provins, Metro Manila,